Por Cárcel de Santiago puede referirse a:

Cárcel Pública de Santiago, construida en 1892 y demolida en 1994.
Complejo Penitenciario Santiago 1, cárcel concesionada, construida en 2007.